Тхеджо () — храмове ім'я деяких корейських правителів. Відомі носії:
 Тхеджо — засновник і перший ван Корьо
 Тхеджо — засновник і перший ван Чосону